Проведення місцевих виборів в Боснії і Герцеговині 2016 було проголошено Центральною виборчою комісією Боснії і Герцеговини на засіданні 4 травня 2016 року.

Загальна інформація 
Вибори 2016 року мали на меті визначити склад
 74 муніципальних рад у Федерації Боснії і Герцеговини
 57 муніципальних зборів у Республіці Сербській
 4 міських рад у Федерації Боснії і Герцеговини
 6 міських асамблей у Республіці Сербській
 окружної асамблеї округу Брчко,
а також призначити
 10 мерів міст у Боснії і Герцеговині
 голів у 131 громаді в Боснії і Герцеговині

Місцеві вибори в Боснії і Герцеговині відбувалися 2 жовтня 2016 року. Виборчі дільниці були відкриті о 7 годині ранку за місцевим часом і закрилися о 19 годині. Із загальної кількості зареєстрованих виборців у 3 198 380 осіб, явка склала 1 723 140, або 53,88% від загального числа зареєстрованих.

Вибори не були проведені в громаді Мостар. В окрузі Брчко відбулися вибори асамблеї округу, але не мера власне міста Брчко.

Виборчий процес у громаді Столац проходив із порушеннями. Деякі дільниці не відкрилися вчасно (затримки до 3 годин), а подекуди голосування було перервано у тому числі й через бійку кандидата з членами ТВК на одній з виборчих дільниць.  Через цю сутичку вибори було призупинено. Станом на 27 жовтня відомо, що проект рішення про скасування виборів у громаді було відхилено.

Результати 

За наявності у таблиці двох рядків для громади у першому рядку вказано переможця виборів мера/голови громади, у другому — партію, котра набрала найбільше голосів під час виборів до міськради/ради громади.

Скорочення для однойменних громад: ФБіГ — Федерація Боснія і Герцеговина, РС — Республіка Сербська.

* — Єдиний кандидат

Примітки 

Місцеві вибори в Боснії і Герцеговині
В
Травень 2016
Вибори 2016
2016 у Боснії та Герцеговині